Vinhais pode referir-se a:

 Vinhais (Portugal), concelho do distrito de Bragança, Portugal.
 Vinhais (freguesia), freguesia do concelho de Vinhais, Portugal.
 Vinhais (São Luís), bairro de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, Brasil.

Desambiguações de topônimos